Haandværkerbanken har flere betydninger:

 Haandværkerbanken i Kjøbenhavn (stiftet 1867, lukket 1970) – tidligere dansk bank
 Haandværker- og Detailhandlerbanken for Næstved og Omegn A/S, senere Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken A/S i Næstved, se Max Bank (stiftet 1901, krakket 2011)
 Købmands- og Haandværkerbanken A/S – tidligere bank i Aarhus (stiftet 1905, nu del af Sydbank)
 Oprindeligt navn for Aarkirkeby Bank (stiftet 1902)
 Aalborg Haandværkerbank (lukket 1929)